Państwowa Straż Pożarna – zawodowa formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 Paint Shop Pro – edytor grafiki bitmapowej dla komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 PlayStation Portable – przenośna konsola do gier wyprodukowana przez firmę Sony.
 Polskie Siły Powietrzne – polskie jednostki lotnicze z okresu II wojny światowej
 Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
 Pracownie Sztuk Plastycznych – przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się projektowaniem wnętrz, wystawiennictwem, realizacją projektów plastycznych.
 fenolosulfoftaleina ()
 Psp – 
 Programowalny Sterownik Przemysłowy – przemysłowy system mikrokomputerowy
 postępujące porażenie nadjądrowe